Murafa (ukrainisch und russisch ) steht für:

 Murafa, Nebenfluss des Dnister in der Westukraine

 Murafa (Krasnokutsk), Dorf in der ukrainischen Oblast Charkiw, Rajon Krasnokutsk
 Murafa (Scharhorod), Dorf in der ukrainischen Oblast Winnyzja, Rajon Scharhorod